Root (engelsk for rod) har flere betydninger:

 root-adgang – et adgangsniveau, fx i Linux
 .root – et generisk topdomæne
 Root (Naruto) – en fiktiv organisation

Som efternavn
 Elihu Root – amerikansk jurist og politiker
 James Root – amerikansk guitarist

Se også
 Rod